Эстля́ндская губе́рния (, ), Эстляндия — самая северная из трёх губерний Прибалтийского края Российской империи, тянулась полосой с востока на запад вдоль южного берега Финского залива и заканчивалась архипелагом. В настоящее время территория бывшей Эстляндии является частью Эстонии.

История 

По итогам Северной войны между Российской империей и Шведским королевством а был подписан Ништадтский мирный договор. Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии и других территорий, а Россия за эти земли обязалась выплатить Швеции компенсацию в 2 млн ефимков (1,3 млн рублей). 

Таким образом, Шведская Ливония вошла в состав Российской империи. На её территории была образована Рижская губерния, позднее преобразованная в Лифляндскую губернию. Тогда же образована была Ревельская губерния. Подразделение на уезды (в начале названные дистриктами) губерния получила в 1745 году. Затем губерния была преобразована в Ревельское наместничество, а в 1796 году — в Эстляндскую губернию.

 Временное правительство приняло положение «Об автономии Эстляндии», согласно которому Верроский, Перновский, Феллинский, Эзельский и Юрьевский уезды, а также часть Валкского уезда были выделены из Лифляндской губернии и переданы Эстляндской автономии.

24 февраля 1918 года была провозглашена Эстонская Республика, де-юре признанная по Тартускому мирному договору между РСФСР и Эстонией.

Географическое положение 
Крайние точки Э. губернии: на западе — мыс Дагерорт (Калана) на острове Даго (20°2' в. д.), на востоке — река Нарова (близ города Нарвы, 28°12' в. д.), на севере — скалистый мыс Стенскер на берегу Финского залива (59°49' с. ш.), на юге — остров Керксар у Перновского залива (58°19' с. ш.). На западе материковая часть Э. губернии граничит c Балтийским морем (297 вёрст), на севере — Финским заливом (469 вёрст), на востоке — рекой Наровой, которой отделяется от Санкт-Петербургской губернии (75 вёрст), на юге — озером Чудским или Пейпусом и Лифляндской губернией (371 верста); более ²/3 пограничной линии приходится на долю водных (не считая островов) и около 1/3 — сухопутных границ. Морской берег в пределах Э. губернии изрезан рядом заливов и бухт и богат полуостровами, на западе и северо-западе — окружён островами. Из заливов и бухт более значительные: в Балтийском море — Вердерская бухта, Матуальвик, Гапсальский залив (с городом Гапсалем); в Финском заливе — бухта Рогервик (с городом Балтийский Порт) глубока, поместительна и редко замерзает; Ревельская (город Ревель) — обширна, хорошо защищена, часто остаётся всю зиму свободной ото льда; Паппенвик (с гаванью Гарра), Монкевик (с пристанью Ерро), Каспервик, залив Кунда (гавань Порт-Кунда) и Нарвский, последний только западной своей частью (до устья Нарвы) принадлежит Э. губернии. Островов вдоль материковой части губернии около 80, из них Даго (Дагден) в 843,7 кв. вёрст (отделяется от острова Эзеля Лифляндской губернии, проливом Зеелазунд, до 6 вёрст шириной), Вормс — 82,4 кв. версты (от острова Даго отделён проливом Харризунд, до 11 вёрст ширины), Кассар — 20,7 кв. вёрст, Бол. Роге — 12,4 кв. версты, Мал. Роге — 12,2 кв. версты, Норген — 11,0 кв. вёрст, затем 5 островов площадью более 2 кв. вёрст каждый, 5 — не менее 1 кв. версты, остальные же — менее 1 кв. версты каждый.

Площадь 
Площадь Э. губернии заключает в себе  () или ; из них  составляют материковую часть, 1032,7 — острова и 468,5 кв. вёрст под водами причисленной к губернии части озера Чудского. 

Уездов 4: 
 Гарриенский или Ревельский (5043,3 кв. версты, в том числе под островами 53,4), 
 Вирляндский или Везенбергский (5629 кв. вёрст), 
 Йервенский или Вейсенштейнский (2522,9 кв. вёрст) 
 Викский или Гапсальский (4128 кв. вёрст, из них 979,3 под островами).

Поверхность 
Поверхность материковой части Э. губернии представляет собой плоскую возвышенность, сливающуюся на юге с возвышенностями соседней Лифляндской губернии и параллельными уступами спускающуюся на западе и севере к морю, образуя вдоль берега так называемый «глинт», а к востоку — к озеру Чудскому и реке Нарове. Водораздел бассейнов Финского залива с одной, Чудского озера и Рижского залива — с другой стороны проходит посередине губернии; узел его находится на Пантиферской террасе в приходах Клейн-Мариен и Симонис (400 футов, отдельные же холмы — гора Лукавого или Эббафермягги — достигают 479 футов); отсюда на запад отходит ветвь, образующая ещё две террасы, — в С.-Иоганниском (240—300 футов) и в Раппельском и Йерденском приходах (240—250 футов). К востоку Пантиферская терраса понижается и переходит в низменность; на юго-востоке она соединяется с Лифляндскими возвышенностями, а на юго-западе, в южной части Гапсальского уезда, уступами спускается к морю. Северо-западная и средняя части Гапсальского уезда низменны и болотисты. Внутренняя часть Э. губернии, благодаря углублениям, образованным руслами рек, большей частью болотиста и покрыта лесами; углубления эти окаймлены холмами, достигающими местами 350 футов (Пюхтица у местечка Иллук и у села Руйля). Самые высокие точки Э. губернии находятся на юге близ лифляндской границы — около селения Салль в С.-Симониском приходе — гора Эммомягги (Мать-гора) — 544 фута и в том же приходе овчарня Келлафер — 514 футов над уровнем моря. Острова Э. губернии большей частью низменны и плоски; исключение составляют западная часть острова Даго (до 200 футов высоты), Вормс и некоторые мелкие острова, отчасти покрытые скалистыми холмами.

Воды 
Кроме моря и его частей, прилагаемых к Э. губернии, о которых сказано выше, в пределах губернии расположено до 200 озёр и она орошается множеством рек. Из озёр одно Чудское (Пейпус) занимает обширную площадь, часть его, причисленная к Эстляндской губернии, равняется 468,5 кв. вёрст; остальные озёра все небольшие, из них более значительное Обер-зее, близ города Ревеля (5,5 кв. вёрст), 7 озёр имеют площадь от 1 до 3 кв. вёрст каждое; общая же площадь всех озёр губернии, исключая Чудское, равна 17,2 кв. вёрст. Большинство озёр расположено в северной части губернии среди болот, и берега их постепенно заболачиваются. Из рек, как судоходная, имеет значение только одна Нарова (длина 68 вёрст), исток Чудского озера, текущая по восточной границе губернии; остальные реки имеют лишь местное значение, как источник орошения и для доставления питьевой воды. Наиболее значительные по длине реки: Казаргенская река — на юго-западе, близ Лифляндской границы, впадает в Балтийское море (94 версты); Кегельская или Фальская (80 вёрст), Ягговальская (73 версты), Бригитовка (70 вёрст) — все притоки Финского залива; остальные реки губернии имеют менее чем 65 вёрст длины. Пересекая «глинт», реки, текущие на север, образуют водопады и пороги; из них более значительные: Нарвский или Иоала, близ города Нарва, на реке Нарове (высота 20 футов), Ягговальский (23 фута), Кегельский, близ замка Фалля (20 футов).

Климат 
Климат Эстляндской губернии более морской, не только  во внутренних, но  и в других двух прибалтийских губерниях, так как вся  губерния находится недалеко от моря. Особенно морской климат имеют западное побережье и остров Даго, куда прямо доходят ветра с незамерзающей и зимой средней части Балтийского моря. Вследствие этих причин средняя температура года, а особенно осени и зимы, в этой губернии выше, чем в местностях под той же широтой, но лежащих далее от моря, а весна и лето, особенно месяцы с апреля по июль, в Э. губернии холоднее. Соседство моря имеет влияние на осадки в том смысле, что их сравнительно больше осенью и сравнительно меньше с мая по июль, чем в соседних губерниях к югу и востоку от Э. губернии. Благодаря густой дождемерной сети Лифляндского экономического общества, в которую входят губернии Лифляндская и Э., это различие видно ясно. Болота в Э. губернии несомненно понижают температуру летних месяцев и увеличивают опасность ночных морозов.

Население 

Первая перепись населения Э. губернии произведена в конце 1881 г., тогда в ней оказалось  обоего пола; по переписи в начале 1897 г. — ; за 15 лет население возросло на , что составляет 0,7 % фактического прироста населения в год. Городское население в 1881 г. состояло из , в 1897 г. — из ; оно возросло на , или почти по 2 % в год, тогда как сельское население увеличилось на , или по 0,4 % в год.

По данным 1897 г., на 1 кв. версту в Э. губернии приходится 23,3 жителя. В соседних с Э. губерниях на 1 кв. версту приходится в Санкт-Петербургской — 53,7, в Лифляндской — 32,5 жителей; такая громадная разница происходит от присутствия в последних крупных городов — Санкт-Петербурга и Риги. Если исключить из расчета вышеупомянутые города, кроме того — Кронштадт в Санкт-Петербургской, Юрьев в Лифляндской и Ревель в Э. губернии, то различие сильно сгладится и получится на 1 кв. версту в Э. губернии — 19,7, в Лифляндской — 24,3, в Санкт-Петербургской — 16,6 жителей. Из уездов Э. губернии гуще всего населен Ревельский (Гарриенский) — 31,4 жителя на 1 кв. версту, что происходит от нахождения в нём самого крупного в губернии городского центра — Ревеля (); при исключении его из расчёта густота населения в означенном уезде понизится до 18,4 жителей, и он приблизится в этом отношении к остальным, довольно равномерно заселённым уездам губернии. Острова, причисленные к губернии, частью совершенно не заселены; на острове Даго — до 14 тыс. душ (около 16 жителей на 1 кв. версту), на Вормсе — 2100 человек (25 жителей на 1 кв. версту). 

Городов в Э. губернии 5: Ревель (64,5 тыс. жителей), Везенберг (5,5 тыс.), Гапсаль (3 тыс.), Вейсенштейн (2,5 тыс.) и безуездный Балтийский Порт (менее 1 тыс. жителей). Местечек 5, из них значительное Кренгольм (близ города Нарва Везенбергского уезда), с громадной мануфактурой и 8 тыс. жителей. Населённых пунктов свыше 15000 — почти все отдельно стоящие усадьбы, мызы и фольварки; селений, состоящих из многочисленных дворов, в Эстляндской губернии почти нет. В окрестностях Ревеля и близ Усть-Наровы за последние годы возникли крупные дачные посёлки и курорты — Екатериненталь, Гунгербург, Мерикюль и др., не имеющие постоянного населения и оживляющиеся только летом.

Религия
За неимением разработанных данных по переписи 1897 г. религиозный состав населения определяется по данным переписи 1881 г.: 
 протестанты составляют 94,3 % всего населения, Протестанты почти все лютеране; англикан было всего 158 человек, реформатов — 128, др. сект — по несколько человек. 
 православные — 4,9 %, Православное население наполовину (около 9000) живёт в городе Ревеле, до 7000 — в восточной части Везенбергского уезда, по берегам Чудского озера и до 2000 — в Кренгольме; раскольников было 204 человека, почти все — по берегу Чудского озера.
 иудеи — 0,4 %, 
 римско-католики — 0,3 %, 
 лица других исповеданий — 0,1 %. 

По родному языку население распределяется так: эстонцы 74,1 %, немцы — 14,8 %, русские — 4,1 %, шведы — 1,4 %, евреи — 0,4 %, говорящие на других наречиях — 0,2 %. Эстонцы (коренное население) составляли 56 % городского и 94 % сельского населения; 71 % немцев живёт в городах, где они составляют 26 % всего населения; русские — в Ревеле и в восточной части губернии; шведы главным образом (80 %) живут в Гапсальском уезде, составляя почти целиком население островов Вормса (ныне Вормси) и др.

На 100 женщин приходится в Э. губернии 96 мужчин, в городах — 108, в уездах — 94, в городе Ревеле — 110. Распределения населения по сословиям и занятиям перепись 1881 г. не даёт. Выселение из Э. губернии заметно за последнее время; безземельные эсты массами переселяются в ближайшие великорусские губернии — Санкт-Петербургскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую; цифровых данных об этом движении не имеется. К концу 1902 г., по административным данным, в Э. губернии было  ( и ) из них в городах — , в городе Ревеле — .

Национальный состав в 1897 году:

Дворянские роды 

 Врангели
 Глазенапы
 Дельвиги
 Зальца
 Икскюли
 Икскуль-Гильденбандты
 Кнорринг
 Корфы
 Коцебу
 Крузенштерны
 Лилиенфельды
 Майдели
 Мейендорфы
 Минихи
 Нироды
 Палены
 Ренненкампфы
 Рихтеры
 Розены
 Сиверсы
 Стенбок
 Таубе
 Тизенгаузены
 Ферзен

Административное деление

Заштатный город

Представительные органы волостей — волостные сходы (gemeindeversammlung), состоявшие из всех налогоплательщиков волости, или сходы выборных, избиравшиеся налогоплательщиками волости, исполнительные органы волостей — волостные старшины.

После Февральской революции на основании положения Временного правительства России от 30 марта 1917 года «Об автономии Эстляндии» в состав Эстляндской губернии были включены пять северных уездов Лифляндской губернии с эстонским населением: Юрьевский, Перновский, Феллинский, Верроский и Эзельский уезды, а также населённые эстонцами волости Валкского уезда. Точная новая граница между Эстляндской и Лифляндской губерниями так и не была установлена.

Руководство губернии 
Эстляндская губерния управлялась губернатором, назначавшимся императором. Представительный орган местного самоуправления — ландтаг, председатель которого назывался ландмаршалом, исполнительный орган — ландратская коллегия, состоявшая из 12 ландратов, избиравшихся пожизненно.

Губернаторы

Вице-губернаторы

Губернские предводители дворянства

Суд и полиция 
Высшая судебная инстанция — Верхний земский суд (Oberlandgericht), суды апелляционной инстанции — земские суды (landgericht) и маннгерихты (manngericht), суды первой инстанции для дворянства — хагенгерихты (Hakengericht), суды первой инстанции для крестьянства — районные суды (kreisgericht), низшее звено судебной инстанции — приходские суды (Kirchspielgericht).

Землевладение 
В Эстляндской губернии, как и в других Прибалтийского края, среди частновладельческих имений много майоратных или фидеикомиссных владений, почти совершенно не допускающих продажу земель; существовавшее некогда ограничение, в силу которого покупщиками дворянских имений могли быть одни местные дворяне, хотя формально и отменено, но, в силу традиций, довольно крепко держится, и число землевладельцев недворян незначительно. Крестьянское землевладение образовалось в Э. губернии согласно закону 1863 г., которым был открыт доступ к приобретению крестьянами (в некоторых случаях — и лицами других сословий) в собственность отведённых в их пользование усадеб (крестьянский двор с принадлежащими к нему угодьями) в дворянских и др. имениях. С 1863 г. крестьянское землевладение стало быстро расти путём покупок при содействии кредитных учреждений. Общий характер крестьянского владения — подворный. В 1887 г. в Эстляндской губернии было учтено земли: частных владельцев —  (в том числе , или 95 % — дворянской), крестьян — , казны — 3448, церкви — , городов — , различных учреждений — 3036, всего . Среднее дворянское владение равно 1768 десятин, среднее крестьянское — 38 десятин. Покупали крестьяне свои земли от 49 (в 1877 г.) до 70 (1883 г.) и 75 (1887 г.) руб. за 1 десятину. К 1 января 1902 г. в Э. губернии было заложено в ипотечных учреждениях 9031 имение площадью в ; долга на них числилось  или 13 руб. 29 коп. на 1 десятину. Несмотря на значительность заложенной площади (около 85 %), задолженность невелика при сравнении с продажными и арендными ценами на землю. За исключением 1 имения в 7643 десятины, заложенного в дворянском банке, и 10 имений в 1252 десятины — в крестьянском банке, все остальные земли находятся в залоге Э. дворянского земельного кредитного общества.

Земледелие 
Из  учтённой в 1887 г. земли было: пахотной — , под усадьбами, огородами и садами — , сенокосной —  (из них заливной — ), пастбищной — , лесной —  (из них леса строевого — , дровяного — , того и другого вместе — 1092, зарослей — ), остальной удобной — 6315, неудобной — . Часть болот эксплуатируется как покос, моховые же болота (Hochmoore, по-эстонски Rabba), в которых слой мха достигает 20 футов, непроходимы, иногда даже и зимой, так как не замерзают. Частновладельческие или «мызные» земли (Hofsland) более обеспечены лесами, чем крестьянские (Bauerland): в первых леса составляют 32 % (90 % общей площади лесов губернии), а на крестьянских землях — около 4 % владения и около 8 % всех лесов; остальные 2 % лесной площади принадлежат казне и другим владельцам. Половина лесов (51 %) находится в Везенбергском уезде; всего менее (12 %) их в Вейсенштейнском уезде. В последнее время лесное хозяйство повсюду в губернии ведётся правильно. Аренда земли развита: в 1887 г. было сдано частными владельцами (исключительно крестьянам) 5303 участка в . Культура высокая; плуговая распашка и усовершенствованные орудия употребляются повсюду. Севооборот многопольный. В 1902 г. было засеяно: озимой пшеницей — 2069 десятин, рожью — , яровой пшеницей — 583, овсом — 39183, ячменём — , картофелем — , стручковыми растениями — 4138 и льном — 2870 десятин. Э. губерния выделяется среди всех губерний России размерами культуры картофеля. Из трав сеют главным образом клевер и вику (в чистом виде и с овсом). Урожай (средний за 10 лет, 1891—1902): ржи — сам-6, озимой пшеницы — сам-6,2, овса — сам-5,5, ячменя — сам-5,3, картофеля — сам-4,0. Более совершенная обработка и удобрение мызных земель влияют на повышение (приблизительно на 10 %) урожайности на них сравнительно с землями крестьянскими. Сбор в год среднего урожая: ржи около 430 тыс. четвертей, пшеницы — 20 тыс. четвертей, овса — 375 тыс. четвертей, ячменя — 315 тыс. четвертей, картофеля — 3480 тыс. четвертей. Хлеб и картофель идут исключительно на местное потребление и на переработку на местных винокуренных заводах. Мельниц, перемалывающих весь местный хлеб, в 1902 г. в Э. губернии было 1566, из них ветряных — 1274 (в Гапсальском уезде — 745), водяных — 256, паровых — 35, электрическая — 1 (в городе Ревеле).

Скотоводство развито; в 1902 г. было лошадей — 72793, рогатого скота — 195110 голов, овец простых — 156482, тонкорунных — 40599, свиней — 79730; около 80 % всего количества скота — у крестьян. Первое место по скотоводству занимает Ревельский уезд. Из продуктов скотоводства сбываются: мясо («ливонское»), масло и сыр — главным образом в Петербург, Ревель, Нарву, Юрьев (Дерпт) и частью за границу (в Англию и Данию). Выделка местных кож в селе Сыренце Везенбергского уезда (на 50 тыс. руб. в год). В имении Ундель (Везенбергского уезда) — куроводство, дающее до 6000 руб. в год. Садоводством и огородничеством занимаются на мызах и в пригородных местностях, но садоводство, вследствие климатических условий, развито слабо.

Хотя сельское хозяйство и составляет основу и главное занятие населения Э. губернии, но благодаря выгодному её географическому положению и промысловая жизнь в ней развита. Кроме разработки минеральных богатств (торфа и строительных материалов), почти все приморское (негородское) население занято рыболовством. В море ловятся главным образом килька (составляющая важную статью отпускной торговли города Ревеля), салака, лососи, навага, камбала и др. Право рыбной ловли у морских берегов принадлежит почти исключительно частным владельцам, которые обыкновенно сдают ловли жителям приморских деревень за невысокую арендную плату. Городское население Ревеля в значительной степени занято погрузкой и разгрузкой судов. Отхожие промыслы не развиты. Ремёсла распространены в городах, в уездах же ими занимаются в свободное время, особенно зимой, исключительно для нужд местного населения. В 1902 г. ремесленников в Э. губернии было 16966, из них в городах —  (в Ревеле — 9322). Более всего производящих одежду (портных, сапожников и др.) — около 3000, затем кузнецов, плотников и др. Фабрик и заводов в 1902 г. в Э. губернии было 564, с 16926 рабочими и производством на  По стоимости производства более значительные:

Сумма производства остальных видов промышленности не превышает 310 тыс. руб. каждое. Наиболее крупные фабрично-заводские местности — город Ревель, с 97 фабриками и заводами, 7422 рабочими и производством на , затем уезды Везенбергский, со 152 фабриками и заводами, 7198 рабочими и производством на  (Кренгольмская мануфактура с 5705 рабочими и производством на , основанная в 1857 г., и 61 винокуренный завод) и Ревельский — 110 фабрик и заводов, с 789 рабочими, производство на 2717 тыс. руб. (главным образом винокурение); в Гапсальском уезде, на острове Даго — суконная фабрика. Винокуренные заводы все паровые; спирт курится главным образом из картофеля; в 1902 г. выкурено .

Торговля 
Приморское положение Эстляндской губернии способствует развитию в ней торговли, особенно внешней. В 1902 г. выдано было 7131 свидетельство на право торговли и промыслов. По многочисленности и разнообразию торговых заведений первое место занимает город Ревель. Внутреннюю торговлю много оживляют ярмарки, которых во всей губернии в 1902 г. было 70—16 в городах и 54 в селениях. Оборот ярмарок (исключая 4 в городе Ревеле, о которых сведений нет) равнялся 710 тыс. руб. Во внутренние губернии из Эстляндской губернии вывозится много спирта: в 1900 г. — 167 млн градусов, в 1901 г. — 200 млн, в 1902 г. — 174 млн. Внешняя торговля сосредоточена главным образом в городе Ревеле, имеющем обширный, защищённый и ненадолго замерзающий, а иногда и вовсе не замерзающий рейд. В среднем навигация прекращается на 2 месяца, а в последние годы, благодаря ледоколам, почти совершенно не прерывается. Другие гавани — Балтийский Порт (редко замерзающий), Гапсаль, Кертель (на острове Даго), Кунда (Везенбергского уезда) и Вердер (Гапсальского уезда). Кунгербургъ, расположенная в пределах Эстляндской губернии, обслуживает город Нарву (Санкт-Петербургской губернии). Высшей напряженности торговля города Ревеля достигает зимой, когда замерзает Петербургский рейд. В 1902 г. в Ревель привезено из-за границы товаров на , причём взыскано пошлины , вывезено — на  Всего значительнее привоз из Германии (на 21 млн руб.), Англии (19 млн руб.), Дании (4 млн руб.); вывоз — в Англию (на 8 млн руб.), Данию (7 млн руб.), Францию (свыше 2 млн руб.), Германию (около 2 млн руб.), Голландию (1,5 млн руб.); остальные страны как по привозу, так и вывозу не превышают 1 млн руб. каждая. В 1902 г. в Ревельский порт прибыло 2203 судна в , ушло 2197 судов в ; из ушедших судов было 1009 паровых и 1188 парусных, 1793 под русским и 404 под иностранным флагом (более всего немецких, английских и датских). Средняя вместимость русских судов равна 153 тоннам, иностранных (большей частью пароходов) — 703 тоннам (английских — 929 тоннам). По размерам иностранного судоходства Ревель занимает 8-е место среди портовых городов России.

Кредитные учреждения 
Кредитные учреждения, за исключением 3 ссудо-сберегательных касс, все сосредоточены в Ревеле: отделение государственного банка, 2 общественных и 2 частных банка, 2 банкирские конторы и Эстляндское дворянское земское кредитное общество. Ссудо-сберегательных касс 4.

Средства сообщения 
Железная дорога пересекает Э. губернию от города Нарвы до Балтийского Порта, на протяжении 242 вёрст; кроме того, от станции Тапс идёт дорога на Ригу, а от Ревеля — на Мейзекюль (Лифляндской губернии), с веткой к городу Вейсенштейну; длина всех железных дорог в пределах Э. губернии 398 вёрст. Железнодорожных станций 32; грузов с них отправлено (в 1901 г.) , получено — ; 70 % всего грузового движения падает на станцию Ревель; на станцию Везенберг — 2801 тыс. пудов. Почтово-телеграфных контор (1902 г.) 7, почтовая контора — 1, почтово-телеграфных отделений — 8, почтовых — 5. Телефон — в Ревеле и Кренгольме.

Постройки 

Постройки (1902 г.). В городах, за исключением церквей, 11222 здания, из них каменных — 2078, полукаменных — 289, деревянных — 6895; в городе Ревеле 74 % всех зданий. В уездах около , в том числе 89 % деревянных. Богослужебных зданий 237: каменных — 147, деревянных — 90. Храмов православных — 67, протестантских — 156, баптистских — 10, римско-католических — 2, синагоги — 2. В городе Ревеле и в Кренгольме постоянные пожарные команды, кроме того, в Ревеле вольное пожарное общество; в остальных городах и во многих селениях действуют 20 вольных пожарных обществ, хорошо снабжённых огнетушительными инструментами. 5 страховых обществ, губернское взаимное страхование (для крестьянских построек) и 53 сельских общества взаимного вспоможения при пожарных случаях.

Медицина 
Медицина (1902 г.): больниц 18, из них в городах 7, на 356 кроватей (в Ревеле 4, на 303 кровати), в уездах 11, на 310 кроватей; из последних 1 больница в Кренгольме, на 240 кроватей. Врачей 80 (в Ревеле — 47), дантистов — 9, фельдшеров — 23, повивальных бабок — 43; из врачебного персонала 49 состоят на государственной службе, остальные вольнопрактикующие. Больных зарегистрировано 70397, в том числе 4633 пользовались в больницах. Ветеринарных врачей 10, фельдшеров 5. Аптек 40, из них 12 в городах (в Ревеле 8).

Призрение 
Кроме богадельни Приказа общественного призрения в Ревеле на 210 человек (65 мужчин и 145 женщин), много частных благотворительных обществ и учреждений; из них некоторые в Ревеле существуют с древних времён (касса Шварценгейптеров — с 1400 г., об Иоганновской богадельне упоминается в 1237 г.). Кроме небольших попечительств, существующих при каждом лютеранском приходе, 69 благотворительных учреждений (43 в Ревеле); большинство их существовало на основании древних грамот и только в последнее время получили уставы. Дела свои эти учреждения ведут широко. Нищенства в Э. губернии почти не существует.

Народное образование 
К концу 1902 г. в Э. губернии правительственных и частных учебных заведений было 664, с  ( и ). Средних учебных заведений 4 (все в Ревеле): гимназий мужских 2, с 703 учениками, женская 1, с 313 ученицами, 1 реальное училище, с 354 учащимися. Специальных учебных заведений 4: мореходные классы в Балтийском Порте и деревне Каспервик (71 учащийся), железнодорожное техническое училище (265 мальчиков и 50 девочек) и школа для слепых (8 мальчиков и 6 девочек); оба последних в Ревеле. Общеобразовательных училищ, кроме поименованных, 656, с  ( и ), из них в Ревеле 60, с 4794 учащимися, в др. городах 24, с 1610 учащимися, и в уездах 572, с ; собственно первоначальных (народных) школ 576, с  ( и 9487 девочек), из них в Ревеле 6 школ, с 555 учащимися, в др. городах 4, с 322 учащимися, и в уездах 566, с ; из последних 504 сельские школы, с . Грамотность развита; по данным переписи 1881 г. в Эстляндской губернии безграмотных было 6,1 % (8,1 % среди мужчин и 4,2 % среди женщин); менее всего безграмотных было среди немцев — 0,9 %, затем среди эстов — 4,3 %, более всего среди русских — 32,3 %. Среди принятых на службу новобранцев безграмотные составляли: в 1900 г. — 6,8 %, в 1901 г. — 1,3 %, в 1902 г. — 6,0 %.

Обществ учёных и художественных 15; из них самое значительное — «Э. литературное общество» в Ревеле (492 члена), при нём «Э. музей» с богатым собранием древностей, монет, медалей, картин, скульптур и предметов по этнографии и естественноисторических. Периодических изданий 11 (в Ревеле 10 и в городе Везенберге 1), ежедневных 3, еженедельных 6, ежемесячных 1. На русском языке 2, на немецком 3, на эстонском 6. Мест торговли книгами и библиотек для чтения 72 (в Ревеле 29, в др. городах 15, в селениях 28). Типографий 19, литографий 4, типо-литографий 2, всего 25, из них 18 — в Ревеле.

Окладные сборы 
К началу 1902 г. в недоимке состояло 36183 руб.; в течение года подлежало к поступлению: государственного поземельного налога — 53347 руб., налога на городскую недвижимость — 78000 руб., государственного квартирного налога — 23385 руб., выкупных платежей с бывших государственных крестьян — 5451 руб. и по ведомству министерства земледелия и государственных имуществ — 8674 руб., всего 168866 руб.; в действительности поступило 181479 руб.; за некоторыми начислениями и исключениями к началу 1903 г. по окладным сборам на Э. губернии оставалось в недоимке 25816 руб.

Городские доходы и расходы (1902 г.) 
По 5 городам Э. губернии доходов поступило  (из них по городу Ревелю — ); главнейшие статьи доходов: экстренные (от казны, земские сборы, доходы от капиталов и др.) — 31 %, косвенные налоги — 19 %, с городских имуществ и оброчных статей — 20 %, сборы с частных недвижимых имуществ — 14 %, с промышленников — 11 %. Общая сумма расходов всех городов —  (из них города Ревеля — ); главнейшие расходы: по городскому управлению — 26 % (в том числе почти половина на содержание полиции), благоустройство — 16 %, квартирная повинность — 12 %, благотворительные и др. общественные учреждения — 23 %, уплата долгов (по городам Ревель и Гапсаль) — 11 %. Акцизные сборы в 1902 г. дали , из них собственно с вина и спирта —  Заводов, подлежащих акцизу, 211 (винокуренных — 178), мест продажи питей и табака — 2316 (табачных лавок — 1861). Натуральные повинности, за исключением воинской (в 1902 г. принято в войска 962 человека), отбываются по особым положениям и правилам; как назначение, так и распределение этих повинностей предоставлено дворянству и совершается под непосредственным его контролем.

Население 
По окончательному подсчёту переписи 1897 года в Эстляндской губернии было , в том числе в городах — ; из городов только губернский город Ревель имеет , в остальных их не более 6 тыс. в каждом. Эстонцев, коренных жителей края, ; кроме того в губернии живут: русские —  (в городе Ревеле и в уезде Везенбергском), немцы —  (в городах — ), шведы — 5768 (в Гапсальском уезде) и др. Около 90 % всего населения принадлежат к лютеранскому исповеданию, 9 % — к православию, остальные 1 % — евреи и др. По данным центрального статистического комитета, в Эстляндской губернии в 1905 г. насчитывалось , из них  — в городах. Эстляндская губерния в 1905-1906 гг. сильно пострадала от политических и аграрных волнений и связанных с ними карательных экспедиций.

Примечания

Литература 
 «Географическо-статистический словарь Российской Империи» П. Семёнова (т. V, СПб., 1885);
 Paul Jordan, «Ergebnisse d. ehstland. Volkszahlung» (Ревель, 1883-84); его же, «Die Resultate d. ehstland. Volkszahlung» (Ревель. 1886); его же, «Сборник сведений по географии и статистике Э. губернии», с приложением ст. «О городищах» (Ревель, 1889); карта генерального штаба, составленная Бурзи (1863);
 Русвурм, «Шведы на берегах Э.» (Ревель, 1885);
 д-р К. Ратлеф, «Очерк орографических и гидрографических условий в Лифляндии, Э. и Курляндии» (Ревель, 1852);
 д-р А. Гук, «Исследование сельскохозяйственных условий в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии» (Лейпциг, 1845);
 д-р Гревинг, «Географическая карта Остзейских провинций» (1878);
 «Главнейшие данные поземельной статистики», изд. центрального статистического комитета министерства внутренних дел, вып. XLIX: «Э. губерния», (СПб., 1896); «Статистический сборник министерства путей сообщения» (вып. 72, СПб., 1903).
 Справочная книжка по Эстляндской губернии. Путеводитель по г. Ревелю и уездам. Ревель, 1890

Источник

Карты 

 Карта Эстляндской губернии (1820 г). «Географический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского»
 Карта Эстляндской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Губерния на трехверстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)

Ссылки 
 
 ЭСБЕ:Эстляндская губерния
 История Прибалтики и Эстляндии
 Библиотека Царское Село(, книги по истории Эстляндской губернии, Памятные книжки, PDF.)

Остзейские губернии